Niemcy:
 Sevenig bei Neuerburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Sevenig (Our) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm